Яхны — название населённых пунктов:

Украина 
 Яхны — село в Мироновском районе Киевской области.
 Яхны — село в Фастовском районе Киевской области.